Vicent Sanz i Arnau, (Traiguera, 1966), professor i escriptor en llengua catalana.
 Vicent Sanz Monlleó, (Almenara, 1946), polític i enginyer agrònom valencià, diputat a les Corts Valencianes.